Georges Siffredi (1956-), homme politique français.
 Marco Siffredi (1979-2002), surfeur sur neige français.
 Rocco Siffredi (1964-), acteur italien de films pornographiques.